Arquà puede referirse a:
 Arquà Petrarca, comuna italiana de la provincia de Padua, región de Véneto
 Arquà Polesine,  localidad y comune italiana de la provincia de Rovigo, región de Véneto